Храм святы́х му́чениц Ве́ры, Наде́жды, Любо́ви и ма́тери их Софи́и — православный храм в южном микрорайоне Белгорода на пересечении улиц Щорса и Королёва.

История 
26 января 1997 года в Белгороде произошла официальная регистрация православного прихода во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 20 сентября 2004 года начались земляные работы, а 5 декабря 2004 года архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил основание фундамента. Авторы проекта — архитекторы Л. И. Колесникова и А. А. Лихачев. Первая Божественная литургия в строящемся храме совершена архиепископом Иоанном в престольный праздник, 30 сентября 2008 года. 15 мая 2009 года случился пожар, от которого недостроенный храм сильно пострадал: полностью сгорела кровля храма, однако кресты устояли. К июлю 2009 года на восстановленную кровлю были установлены новые купола. 22 апреля 2009 года были освящены отдельно стоящая колокольня и колокола храма. Сам храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии освящен 2 мая 2010 г. Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Архитектура и убранство храма 
Храм семнадцати-купольный, высота центрального купола 38,35 метров. Полезная площадь храма составляет 2840 квадратных метров. Иконостас трёхъярусный, выполнен в стиле барокко.

В цокольном этаже храма располагается духовно-просветительский центр.

Примечания

Ссылки 
 Летопись Храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на сайте православного прихода во имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
 Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на сайте «Храмы России»

Веры
Белгород
Белгород
Улица Королева (Белгород)
Белгород
Здания и сооружения, заложенные в 2004 году
Храмы, построенные в 2010 году в России
2010-е годы в Белгородской области
2010 год в Белгородской области